NGC 4538 (другие обозначения — MCG 1-32-105, ZWG 42.161, ARAK 378, VCC 1576, IRAS12320+0336, PGC 41850) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4538
Дева (созвездие)